Dąbrowska Ściema Kabaretowa w skrócie "DebeŚciaK", to przegląd młodych, studenckich kabaretów amatorskich z całej Polski. 

Z racji na swe dotychczasowe dokonania i osiągnięcia do udziału w przeglądzie zostają zaproszone najciekawsze i najbardziej obiecujące zespoły. Doboru kabaretów biorących udział w konkursie dokonują organizatorzy imprezy. Jedynym jurorem na Dąbrowskiej Ściemie Kabaretowej jest publiczność, ona ocenia i nagradza biorąc pod uwagę wszystkie kabarety startujące w konkursie.

Nazwa „Ściema” sugeruje zabawowy charakter imprezy i luźny stosunek do samych sztywnych reguł konkursu. Biorąc za jedyne kryterium oceny reakcję widowni zrezygnowano z niepotrzebnej atmosfery rywalizacji, nerwowego oczekiwania na werdykt oraz nie zawsze zgodne z oczekiwaniem widzów, opinie profesjonalnego jury.

Pomysłodawcą przeglądu jest dąbrowski kabaret DNO, który po raz pierwszy, przy udziale Dąbrowskiego Pałacu Kultury Zagłębia i wsparciu władz miasta Dąbrowa Górnicza, zorganizował tę imprezę w 2002 roku. Przegląd przez pierwsze lata odbywał się w lutym. Ostatnie edycje przesunęły się na marzec a tegoroczna aż na kwiecień.

Laureaci Dąbrowskiej Ściemy Kabaretowej 
 2010
 I miejsce - Tytuł DebeŚciaka - kabaret Smile
 II miejsce - Tytuł BeŚciaka - kabaret Paranienormalni
 III miejsce - Tytuł Ściaka - Kabaret Skeczów Męczących
 NAGRODA za Rekwizyt - kabaret Paranienormalni za 'Robota R2D2'
 Tytuł Honorowego DEBEŚCIAKA otrzymał:Władysław Sikora

 2009

 2008 - "Siedmiu Wspaniałych"
 I miejsce - Tytuł DebeŚciaKa - kabaret Hrabi 
 II miejsce - Tytuł BeŚciaKa - Teatr Jednego Mima - Ireneusz Krosny
 III miejsce - Tytuł ŚciaKa - Grupa MoCarta
 NAGRODA za Rekwizyt - kabaret Neo-Nówka za 'Torebkę Wandzi'
 Tytuł Honorowego DEBEŚCIAKA otrzymali: Krzysztof Ferdyn oraz Jacek Zasucha (pośmiertnie)

 2007 - "O jak opera"
 I miejsce - Tytuł DebeŚciaKa - kabaret Neo-Nówka (Wrocław)
 II miejsce - Tytuł BeŚciaKa - kabaret Limo (Gdańsk)
 III miejsce - Tytuł ŚciaKa - kabaret Paranienormalni (Jelenia Góra)
 I miejsce w konkursie piosenki - kabaret Limo (Gdańsk)
 I miejsce w konkursie filmowym - kabaret Made in China (Zielona Góra)
 NAGRODA za Rekwizyt - nie przyznano
 Tytuł Honorowego DEBEŚCIAKA otrzymali: Zbigniew Podraza oraz Lechosław Juszczyk

 2006 - "Superdebeściak"
 I miejsce - Tytuł DebeŚciaKa - Neo-Nówka (Wrocław)
 II miejsce - Tytuł BeŚciaKa - Jachim Presents (Warszawa)
 III miejsce - Tytuł ŚciaKa - Łowcy.B (Cieszyn)
 I miejsce w konkursie piosenki - kabaret Jurki (Zielona Góra)
 I miejsce w konkursie filmowym - kabaret Limo (Gdańsk) oraz kabaret Słuchajcie (Zielona Góra)
 NAGRODA za Rekwizyt - kabaret Neo-Nówka za 'Pompowany Moher'
 Tytuł Honorowego DEBEŚCIAKA otrzymali: Joanna Kołaczkowska oraz Dariusz Kamys
 Tytuł SUPER DEBEŚCIAKA otrzymał Mariusz Tarnowski

 2005
 I miejsce - Tytuł DebeŚciaKa - kabaret Słuchajcie (Zielona Góra)
 II miejsce - Tytuł BeŚciaKa - kabaret Limo (Gdańsk)
 III miejsce - Tytuł ŚciaKa - Kabaret Skeczów Męczących (Kielce)

 2004
 I miejsce - Tytuł DebeŚciaKa - Łowcy.B (Cieszyn)
 II miejsce - Tytuł BeŚciaKa - Neo-Nówka (Wrocław)
 III miejsce - Tytuł ŚciaKa - Jachim Presents (Warszawa)

 2003
 I miejsce - Tytuł DebeŚciaKa - kabaret Ani Mru-Mru (Lublin)
 II miejsce - Tytuł BeŚciaKa - Jachim Presents (Warszawa)
 III miejsce - Tytuł ŚciaKa - kabaret Szum (Zielona Góra)

 2002
 I miejsce - Tytuł DebeŚciaKa - kabaret Noł Nejm (Rybnik)
 II miejsce - Tytuł BeŚciaKa - kabaret Ani Mru-Mru (Lublin)
 III miejsce - Tytuł ŚciaKa - kabaret Kaczka Pchnięta Nożem (Rzeszów)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona kabaretuDNO
 Strona Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Festiwale kabaretowe w Polsce
Kultura w Dąbrowie Górniczej